Сура́́ж () — село в Шумском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1438 человек. Почтовый индекс — 47114. Телефонный код — 3558.

История 
Этот населенный пункт над р. Вилиею известен ещё со времен Киевской Руси, первое письменное упоминание относится к 1390 году. Вероятно, его название происходит от слова «Сурож», поскольку местность ещё с незапамятных времен была заселена крымскими греками (сурожцами). Поблизости, севернее в лесах появился греческий монастырь, названный Суражским.

Известные уроженцы 
 Суражский-Малюшицкий, Василий (середина 50-х гг. XVI века— 1604—1608) — украинский писатель-полемист.

Местный совет 
47114, Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Сураж

Ссылки 
 Сураж на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Шумского района